Mužská čtyřhra Truist Atlanta Open 2021 probíhala ve druhé polovině července 2021. Do deblové soutěže atlantského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl britsko-americký pár Dominic Inglot a Austin Krajicek, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal nenasazený americko-italský pár Reilly Opelka a Jannik Sinner, který ve finále za 1.23 hodiny zdolal americko-australské duo Steva Johnsona a Jordaan Thompsona. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–7(6–8) rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–3]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a při prvním společném startu získali premiérovou společnou trofej. Opelka i Sinner vybojovali své první deblové tituly na okruhu ATP Tour.

Nasazení párů 
  Luke Bambridge /  Ken Skupski (čtvrtfinále)
  Jonatan Erlich /  Santiago González (1. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Divij Šaran (1. kolo)
  Matthew Ebden /  John-Patrick Smith (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Atlanta Open
ATP Tour 2021
Tenis v USA v roce 2021